EPRA est un sigle de 4 lettres pouvant signifier :
 European Platform of Regulatory Authorities, une organisation européenne ;
 Code OACI de l'Aéroport de Radom, Pologne.
 ÉPRA, groupement d'intérêt public français relatif à la radio, fondé en 1992 et dissout en 2013.